Idas bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Idas (Sohn des Aphareus), ein Sohn des Aphareus und der Arene
 Idas (Sohn des Aigyptos), Bräutigam der Danaide Hippodike
 Idas (Daktyle), einer der Idäischen Daktylen
 Idas (Gast des Perseus), bei Perseus Hochzeit von Phineus getötet
 Idas (Genosse des Diomedes), wird in einen Vogel verwandelt
 Idas (Sohn des Klymenos) und der Epikaste
 Idas (Krieger aus Onchestos), Teilnehmer am thebanischen Krieg
 Idas (Krieger aus Tainaros), Teilnehmer am thebanischen Krieg

in der Biologie:
 Idas-Bläuling, ein Schmetterling
 Idas (Gattung), eine Gattung der Miesmuscheln (Mytilidae)

IDAS steht für:
 IDAS (Flugkörper), einen Flugkörper von der Firma Diehl BGT Defence

Abkürzung